Gerhard Schönborn ist ein deutscher Sozialarbeiter. Er leitet in Berlin das 2007 auf der Kurfürstenstraße  im Verbund mit der Diakonie eröffnete Café Neustart, das Straßenprostituierten einen Schutzraum bietet.

Leben 
Gerhard Schönborn ist ehemaliger Zollbeamter. Er studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft in Bonn, ohne das Studium abzuschließen. Über seine Arbeit wird regelmäßig online, in Radio, Printmedien und Fernsehen berichtet, wenn es um das Thema Prostitution geht. In der ARD-Fernsehdokumentation Ware Mädchen (2016) trat er als Sachverständiger auf. 

Schönborn ist evangelisch, verheiratet und Vater zweier Kinder.

Weblinks 

 Internetseite des Café Neustart e.V.

 A Voice for the Voiceless: Englischsprachiger Kurzfilm mit deutschen Untertiteln über das Café Neustart

Einzelnachweise 

Sozialarbeiter
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann